Шарпило Борис Антонович (1917-1996) — кандидат філологічних наук, дослідник діалектних особливостей східнослобожанських говірок.
 Шарпило Віктор Петрович — український учений-зоолог, доктор біологічних наук, професор.
 Шарпило Іван — кошовий отаман Війська Запорізького 1694 року.